Вийон () — французская фамилия. Известные носители:
 Вийон, Жак (1875—1963) — французский художник и график.
 Вийон, Франсуа (1431— после 1463 ) — поэт французского средневековья.